Saarbrücken ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Saarbrücken, Landeshauptstadt des Saarlandes
 Regionalverband Saarbrücken, Kommunalverband besonderer Art um Saarbrücken
 (Alt-)Saarbrücken, bis 1909 selbstständige Stadt und heute namensgebender Stadtteil der Landeshauptstadt des Saarlandes   
 Grafschaft Saarbrücken, ehemalige Grafschaft
 Grafschaft Nassau-Saarbrücken, ehemalige Grafschaft
 Landkreis Saarbrücken, ehemaliger Landkreis

Saarbrücken ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Saarbrücken (* um 1115; † nach 1147), Herzogin von Schwaben
 Anna von Nassau-Saarbrücken (1508–1582), Äbtissin des Klosters Herbitzheim
 Boemund II. von Saarbrücken († 1367), Erzbischof und Kurfürst von Trier
 Bruno von Saarbrücken († 1123), Bischof von Speyer
 Heinrich II. von Saarbrücken († 1234), Bischof von Worms
 Johann Ludwig von Nassau-Saarbrücken (Domherr) (1524–1542), Domherr in Köln, Trier und Straßburg 
 Johannetta von Nassau-Saarbrücken (1496–1556), Äbtissin des Klosters Herbitzheim 
 Karoline von Nassau-Saarbrücken (1704–1774), durch Heirat Pfalzgräfin und Herzogin von Pfalz-Zweibrücken 
sowie von
 Guillemette de Sarrebruck († 1571), französische Adlige

Siehe auch: 
 Liste der Grafen von Saarbrücken